Brownlee ist der Familienname folgender Personen:
 Alistair Brownlee (* 1988), britischer Triathlet
 Bruce Brownlee, neuseeländischer Squashspieler
 Derek Brownlee (* 1974), schottischer Politiker
 Donald E. Brownlee, US-amerikanischer Astronom und Astrobiologe
 Frank Brownlee (1874–1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Gariel Brownlee auftretend als Flash Brown (* 1981), US-amerikanischer Pornodarsteller und ehemaliger Basketballprofi
 George Brownlee, britischer Pathologe
 Gerry Brownlee (* 1956), neuseeländischer Politiker der New Zealand National Party

 Jonathan Brownlee (* 1990), britischer Triathlet
 Lawrence Brownlee (* 1972), US-amerikanischer Opernsänger
 Les Brownlee (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Mark Brownlee (* 1942), neuseeländischer Ruderer
 Marques Brownlee (* 1993), US-amerikanischer YouTuber
 Michael Brownlee (* 1989), britischer Badmintonspieler
 Norman Brownlee (1896–1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Scott Brownlee (* 1969), neuseeländischer Ruderer

Brownlee ist der Name folgender Orte:

In den Vereinigten Staaten:

 Brownlee (Colorado)
 Brownlee (Georgia)
 Brownlee (Idaho)
 Brownlee (Louisiana)
 Brownlee (Nebraska)
 Brownlee (Oregon)
 Brownlee (Pennsylvania)
 Brownlee Crossroads (South Carolina)
 Brownlee Park (Michigan)

In Kanada:

 Brownlee (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

Siehe auch:
 Brownlie